Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die San Diego Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 8. und 9. Oktober 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in San Diego